Matilde d'Altavilla (1059-1112) – contessa consorte di Barcellona, Girona, Osona e Carcassonne dal 1078 al 1082 e poi viscontessa consorte di Narbona, dal 1086 circa al 1106
Matilde d'Altavilla (1062 circa – prima del 1094) – figlia del conquistatore e primo Gran Conte di Sicilia, Ruggero d'Altavilla e della prima moglie Giuditta d'Evreux
Matilde d'Altavilla (... – verso il 1135) – principessa siciliana di stirpe normanna, figlia di Ruggero d'Altavilla e della terza moglie Adelasia del Vasto